Microraptoria (em grego, μίκρος, mīkros: "pequeno"; latim, raptor: "aquele que apreende") é um clado de dinossauros terópodes dromaeossauróides basais. Os primeiros microraptorianos apareceram há 125 milhões de anos no que é hoje a República Popular da China. Muitos são conhecidos por longas penas nas pernas e podem ter sido insetívoros semi-arbóreos, alguns dos quais são capazes de se lançar do chão. A maioria dos microraptorianos era relativamente pequena; as amostras adultas de Microraptor variam entre 77 e 90 cm de comprimento e pesam até 1 kg, tornando-os alguns dos menores dinossauros conhecidos.

Classificação 
Microraptoria é geralmente classificada como um clado de dromaeosauridios. Senter e colegas cunharam expressamente o nome sem o sufixo da subfamília -inae para evitar problemas percebidos ao erguer um táxon tradicional de grupo familiar, caso se descubra que o grupo está fora do Dromaeosauridae. Sereno ofereceu uma definição revisada do subgrupo contendo Microraptor para garantir que ele caísse dentro de Dromaeosauridae e montou a subfamília Microraptorinae, atribuindo-a a Senter et al., Embora esse uso tenha aparecido apenas em seu banco de dados on-line TaxonSearch e não tenha sido publicado formalmente.

O cladograma abaixo segue uma análise de 2012 pelos paleontólogos Phil Senter, James I. Kirkland, Donald D. DeBlieux, Scott Madsen e Natalie Toth.

Ligações externas 
 1.http://www.paleodb.org/cgi-bin/bridge.pl?a=basicTaxonInfo&taxon_no=143267
 2.http://www.taxonsearch.org/dev/taxon_edit.php?tax_id=483&Action=View
 3.http://theropoddatabase.blogspot.com/2010/03/article-1311-means-lewisuchinaeidae-is.html

Dromaeosauridae